Финли Питер Данн (; 10 июля 1867, Чикаго, Иллинойс, США — 24 апреля 1936, Нью-Йорк), американский писатель-юморист, публицист. Автор множества рассказов, центральной фигурой которых стал придуманный им персонаж — мистер Дули ().

Биография 
Родился в Чикаго. В 17 лет начал работать корреспондентом и редактором газеты «Chicago Telegram». Позднее работал в других городских газетах, таких как «Chicago News», «Chicago Times» и др.

Когда Данну не было ещё двадцати лет, у него умерла мать. В память о ней будущий писатель поменял имя, включив в него её фамилию — Финли. Так, он стал сначала Питером Финли Данном, а затем Финли Питером Данном. С этим именем он и вошёл в историю.

В 90-е годы XIX века Данн писал обличительные статьи о политике США, начавших войну с Испанией, а затем захвативших Филиппины. А в октябре 1893 года он впервые вывел образ «мистера Дули» — владельца пивной на шоссе Арчи в Чикаго, открыто высказывающего свои парадоксальные, нередко шокирующие суждения об окружающей жизни.

Произведения о мистере Дули 
В 1898 году вышел первый сборник рассказов, центральной фигурой которых стал мистер Дули — «Мистер Дули в дни войны и в дни мира» (). В течение последующих двадцати лет Данн выпустит ещё 7 сборников про Мартина Дули, причём в эти книги вошла всего треть от общего числа рассказиков о Дули (всего их было более семисот).

Библиография 
 «Mr. Dooley in Peace and in War» (1898);
 «Mr. Dooley in the Hearts of His Countrymen» (1899);
 «Mr. Dooley’s Philosophy» (1900);
 «Mr. Dooley’s Opinions» (1901);
 «Observations by Mr. Dooley» (1902);
 «Dissertations by Mr. Dooley» (1906);
 «Mr. Dooley Says» (1910);
 «Mr. Dooley on Making a Will and Other Necessary Evils» (1919).

Публицисты США